

Osoby

o nazwisku Carlton 
 Hope Marie Carlton – amerykańska aktorka
 Larry Carlton – amerykański gitarzysta
 Steve Carlton – amerykański baseballista
 Timothy Carlton – brytyjski aktor
 Vanessa Carlton – amerykańska piosenkarka

o imieniu Carlton 
 Carlton Barrett – jamajski perkusista
 Carlton Chambers – kanadyjski lekkoatleta
 Carlton Cole – brytyjski piłkarz nożny
 Carlton Cuse – amerykański producent filmowy
 Carlton Fisk – amerykański baseballista
 Carlton Freeman – trener piłkarski z Wysp Dziewiczych
 Carlton E. Morse – amerykański koszykarz
 Carlton Myers – włoski koszykarz
 Carlton Ogawa – kanadyjski wioślarz
 Carlton Palmer – angielski piłkarz
 Carlton Ralph Sickles – amerykański polityk

Geografia

Australia 
 Carlton - przedmieście Melbourne
 Carlton – przedmieście Sydney

Stany Zjednoczone 
 Carlton – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Clarke
 Carlton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Madison
 Carlton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Carlton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Carlton – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Missoula
 Carlton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Carlton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
 Carlton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Carlton (ang. Carlton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Chicot
 Carlton (ang. Carlton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Carlton (ang. Carlton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Carlton (ang. Carlton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Carlton (ang. Carlton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Carlton (ang. Carlton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 hrabstwo Carlton (ang. Carlton County) – w stanie Minnesota

Wielka Brytania 
 Carlton – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Carlton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Carlton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Carlton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Carlton – miasto w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Carlton (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Carlton (Rothwell) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Carlton (Selby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Carlton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Carlton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Carlton (Wharfedale) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Carlton Colville – civil parish w Suffolk
 Carlton Curlieu – wieś w hrabstwie Leicestershire
 Carlton Highdale – wieś w hrabstwie North Yorkshire
 Carlton Husthwaite – wieś w hrabstwie North Yorkshire
 Carlton in Cleveland – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Carlton in Lindrick – wieś w hrabstwie Nottinghamshire
 Carlton-le-Moorland – wieś w hrabstwie Lincolnshire
 Carlton Miniott – wieś w hrabstwie North Yorkshire
 Carlton-on-Trent – wieś w hrabstwie Nottinghamshire
 Carlton Scroop – wieś w hrabstwie w Lincolnshire
 Carlton Town – civil parish w hrabstwie North Yorkshire

Inne 
 Carlton – dawny hotel w Sopocie 
 Carlton Cycles – dawny brytyjski producent rowerów
 Carlton Football Club – australijski klub sportowy
 Carlton Hotel – hotele
 Carlton SC – dawny australijski klub piłkarski
 Carlton Tel Aviv – hotel w Tel Awiw-Jafa

Zobacz też 
 Carlton Hill
 Castle Carlton
 East Carlton
 Great Carlton
 North Carlton
 Little Carlton
 Lotus Carlton
 South Carlton
 The Residences at the Ritz-Carlton
 The Ritz-Carlton Hotel Company
 Vauxhall Carlton